Ivan VI., papa
 Ivan VI., portugalski kralj
 Ivan VI. Kantakuzen, bizantski car
 Ivan VI. od Konstantinopola, patrijarh Konstantinopola
 Ivan VI., ruski car

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a